Littletown ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Littletown (Arizona)
 Littletown (New Jersey)
 Littletown (Pennsylvania)

im Vereinigten Königreich:

 Littletown (County Durham), England
 Littletown (Kirklees), West Yorkshire
 Littletown (Isle of Wight), England

Sonstiges:
The Little Town Jazz Band

Siehe auch:
 Little Town
 Littlestown
 Littleton